Acid3 — тест поддержки браузером веб-стандартов. Он проверяет 100 вероятно уязвимых мест в HTTP, HTML, CSS, ECMAScript, SVG и XML, а также работу с DOM. Намеренно выбираются такие тесты, которые не проходила сборка хотя бы одного из браузеров того времени (последние 16 тестов — Firefox или Safari).

29 января 2008 года Ян Хиксон, разработчик Acid2 и Acid3, а ныне работник Google, сообщил о предварительном релизе Acid3 — пока сам тест проходил проверку на соответствие спецификациям, каждый желающий мог проверить свои браузеры. 3 марта 2008 разработка теста была закончена, и появились наброски для Acid4.

В 2013 году Хиксон объявил, что достиг целей по унификации браузеров, и Acid4 так и не появился. К апрелю 2017 года спецификации пришли к консенсусу, который слегка не совпадает с тем, что проверяет Acid3. Тест оставили ради истории, но он уже ничего не значит. На 2022 год и Firefox Quantum, и мобильный Firefox, и браузеры на Blink проходят его на 97/100.

Тест 
Основная часть теста написана на JavaScript и содержит 100 подтестов в шести группах и несколько специальных тестов (0, 97, 98, 99)
 Группа 1: DOM Traversal, DOM Range, HTTP
 Группа 2: DOM2 Core и DOM2 Events
 Группа 3: DOM2 Views, DOM2 Style, CSS 3 селекторы и Media Queries
 Группа 4: Поведение HTML таблиц и форм при управлении из скрипта и DOM2 HTML
 Группа 5: Тесты из соревнования Acid3
 Группа 6: ECMAScript

Основной критерий проверки — запуск тестов с настройками браузера по умолчанию. Конечный результат должен получить 100 из 100 баллов и соответствовать стандартному исполнению пиксел в пиксел. На браузерах для персональных компьютеров анимация должна быть гладкой (каждый тест должен проходиться быстрее, чем за 33 мс, что является примерным эквивалентом по производительности ноутбуку Apple), однако малая производительность на слабом компьютере не является критерием непрохождения теста.

Также для правильного отображения полного прохождения необходимо, чтобы браузер отображал правильную иконку и заголовок страницы. При этом сервер возвращает статус сервера Not Found:404 при попытке загрузить её, а изображение иконки содержится в теле страницы. Этот тест проверяет правильность реакции браузера на ошибки сервера. Стандартная иконка является ошибкой.

В течение теста на страницу добавляются цветные квадраты; цвет квадратов зависит от числа выполненных подтестов в группе. Если в группе все тесты провалены — квадрат не отображается. Если несколько тестов провалено, цвета будут такими:
 1-5 подтестов пройдены: чёрный квадрат.
 6-10 подтестов пройдены: серый квадрат.
 11-15 подтестов пройдены: серебристый квадрат.
 Все 16 подтестов пройдены: цветной (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый — для каждой из групп свой цвет).

После прохождения теста буква «А» в слове Acid3 становится кликабельной, при этом при простом нажатии выводится всплывающее окно с перечнем непройденных тестов или же данная информация выводится в новом окне при щелчке с нажатой кнопкой Shift.

Тест использует картинки, закодированные Base64, некоторые сложные селекторы, цветовые значения CSS 3 (HSLA, при этом ненастоящие селекторы и значения должны игнорироваться).

Статистика прохождения теста браузерами

Мобильные браузеры

История разработки 
Ян Хиксон начал работать над тестом в апреле 2007 года, но разработка шла медленно. В декабре 2007 работа пошла ускоренным темпом, и проект привлёк общественное внимание 10 января 2008, когда он был упомянут в блоге Анне ван Кестерен. В то время тест был доступен по ссылке, явно указывающий на незаконченность теста:
«http://www.hixie.ch/tests/evil/acid/003/NOT_READY_PLEASE_DO_NOT_USE.html», что однако не мешало ему привлекать всеобщее внимание веб-разработчиков. В это время были завершены только 84 подтеста, и 14 января Ян Хиксон объявил соревнование для завершения оставшихся шестнадцати.

Разработчики, победившие в соревновании:
 Сильвен Паш, подтесты 66—67 (DOM);
 Дэвид Чен, подтест 68 (UTF-16);
 Симон Питерс (Opera) и Анне ван Кестерен (Opera), подтест 71: HTML-парсинг;
 Джонас Сикин (Mozilla) и Гаррет Смит, подтест 72: динамическая модификация текста стилей;
 Джонас Сикин (Mozilla), подтест 73: вложенные события;
 Эрик Дэльстром (Opera), подтесты 74—78: SVG и SMIL;
 Кэмерон МакКормак (Batik SVG library), подтест 79: SVG-шрифты.

Ещё до выпуска официального релиза влияние теста на развитие браузеров было огромным. WebKit, в частности, сделал прыжок вперёд; менее чем за месяц его результаты в тесте возросли с 60 до 87.

Официально тест был выпущен 3 марта 2008. Руководство и документация должны были быть завершены через несколько месяцев, однако до мая 2009 релиз не состоялся. Сообщение о завершённости теста означает лишь возможность использовать его, при нахождении ошибок тест может быть модифицирован. Тест уже несколько раз был изменён для исправления некоторых ошибок, относящихся к позиционированию, SVG-шрифтам и производительности. 26 марта 2008 одновременно разработчики Opera и WebKit объявили о стопроцентном прохождении теста.

По состоянию на март 2008 ранние версии движков Presto и WebKit получали 100 из 100 и правильно обрабатывали страницу, однако на тот момент ни один из браузеров на основе этих движков не проходил тест.

17 сентября 2011, Ян Хиксон объявил об обновлении Acid3-тестов. Он утверждает, что, удалил часть тестов, которые могут быть сильно изменены в следующих спецификациях.
В результате Firefox 6 и Internet Explorer 9 получили 100 из 100 в тесте Acid3.

См. также 
 Acid1
 Acid2

Примечания

Ссылки 

 Сайт всех Acid тестов
 Acid3 тест
 Результат успешного прохождения теста
 ACID тест для мобильных браузеров

Веб-программирование
Тесты Acid
Сайты, появившиеся в 2008 году
Сайты США
Сайты компьютерной тематики